Ingvild, auch in den Varianten Ingvil(l) und Yngvil(d), ist ein weiblicher Vorname norwegischer Herkunft.

Namensträgerinnen 
 Ingvill Måkestad Bovim (* 1981), norwegische Leichtathletin
 Ingvild Bryn (* 1961), norwegische Journalistin
 Ingvild Engesland (* 1982), norwegische Skilangläuferin
 Ingvild Goetz (* 1941), deutsche Kunstsammlerin
 Ingvild Kjerkol (* 1975), norwegische Politikerin
 Ingvild Flugstad Østberg (* 1990), norwegische Skilangläuferin
 Ingvild Pharo (* 1947), norwegische Kunsthistorikerin
 Ingvild Stensland (* 1981), norwegische Fußballspielerin
 Ingvil Smines Tybring-Gjedde (* 1965), norwegische Politikerin

Siehe auch 
 Inge
 Yngve

Weiblicher Vorname
Norwegischer Personenname